CFIX ima više značenja.

 Cefiksim, lek
 CFIX-FM, radio stanica